Черницы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Черницы — деревня в Лиозненском районе Витебской области.

Россия 
 Черницы — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Черницы — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Черницы — деревня в Чудовском районе Новгородской области.
 Черницы — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.

См. также 
 Новые Черницы
 Старые Черницы
 Черница
 Черниц